Хэллоуинта́ун 3 (; также известен как Го́род Хэлло́уин 3 и Шко́ла Хэллоуинта́уна) — оригинальный телефильм Disney Channel, премьера которого состоялась 8 октября 2004 года на американской версии канала. Выход фильма был приурочен к празднованию очередного Хэллоуина в 2004 году. Это последний фильм в серии, в котором Кимберли Браун появилась в роли Марни Пайпер, а Эмили Рёске — в роли Софи (да и то, лишь в качестве камео).

В ролях

Роли дублировали

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Детские фильмы США
Телефильмы 2004 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Фильмы-триквелы
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы о ведьмах
Фильмы США в жанре фэнтези
Оригинальное кино канала Disney
Хэллоуинтаун
Фильмы Марка А. З. Диппе